Бакон може да се односи на:

 Бакон (Ланд), насељено место у Француској, у департману Ланд
 Бакон (Лоаре), насељено место у Француској, у департману Лоаре
 Бакон (Марна), насељено место у Француској, у департману Марна